Silver Star (onderscheiding), een Amerikaanse onderscheiding
Silver Star (Amtrak), een amerikaanse passagierstrein
Silver Star (achtbaan), een achtbaan in het Duitse Europa-Park
Silver Star (Japan), een Japans historisch motorfietsmerk
een Australische motorfiets; zie David Citroen